След Русия и Бразилия, Канада е третата страна в света с най-силно развита речна система. Територията ѝ попада в три главни водосборни басейна – Тихи океан, Северен ледовит океан и Атлантически океан, като за разлика от Русия в канада няма безотточни области. Най-голям по обхват – 7 444 700 км2 или 74,4% е водосборния басейн на Северния Ледовит океан, който в статията е поделен на две части – водосборен басейн на Северния Ледовит океан и водосборен басейн на заливите Хъдсън, Джеймс и Унгава. Втори по обхват е този на Атлантическия океан с 1 547 800 км2 или 15,5% от площта на страната, който също е поделен на две части – водосборен басейн на Атлантическия океан и водосборен басейн на Месиканския залив (басейн на река Мисисипи). Останалите 1 009 100 км2 или 10,1% се падат на Тихоокеанския водосборен басейн.

В много от случаите дължините на реките са относително понятие, тъй като много често дължината на дадена река се изчислява заедно с няколко други съставящи я реки. Например река Нелсън, вливаща се в Хъдсъновия залив е дълга само 644 км, но заедно със сътавящите я реки Саскачеван, Саут Саскачеван и Боу дължината ѝ става 2575 км и е 4-та по дължина канадска река. В Канада има 16 реки с дължина над 1000 км, но само 11 от тях (Маккензи, Сейнт Лорънс, Пийс, Чърчил, Саут Саскачеван, Фрейзър, Норт Саскачеван, Отава, Атабаска, Лиард и Асинибойн) имат истинска дължина над 1000 км. останалите 5 са или съставни (Нелсън и Саскачеван), или преминават на територията на САЩ (Юкон, Колумбия и Милк). Общо в Канада има 123 реки с дължина над 300 км, от които 16 с дължина над 1000 км, 51 реки между 500 и 1000 км и 56 реки между 300 и 500 км, но и тук има реки, на които дължината им е формирана и от дължината на съставящите ги реки.

От всичките 123 реки записани в долните таблици 14 реки – Юкон, Поркюпайн, Колумбия, Кутеней, Панд Орей, Кетъл, Оканоган, Стикин, Северна Ред Ривър, Сурис, Милк, Френчман, Сейнт Лорънс и Сейнт Джон текат през територията и на САЩ. Освен тях на още 7 реки Фрейзър, Нелсън, Саскачеван, Саут Саскачеван, Олдман, Асинибойн и Уинипег част от водосборните им басейни попадат и на територията на САЩ.

Относно дължината, водосборния басейн и хидроложките показатели на описаните реки в различните източници има противоречащи си данни, като в някои от случаите разликите достигат до 10 – 20%. Основен източник за изработването на настоящите таблици е канадския държавен сайт „Реки в Канада“, като за някои от показателите са взети допълнителни данни от статиите за съответните реки на английски, немски и руски в Уикипедия.

Разпределение на водосборните басейни на територията на Канада

Тихоокеански водосборен басейн

Водосборен басейн на Северния Ледовит океан

Водосборен басейн на заливите Хъдсън, Джеймс и Унгава

Водосборен басейн на река Мисисипи

Атлантически водосборен басейн

Забележки

Вижте също 
 Списък на реките на Канада

Източници 
 Реки на Канада.